Amerikai Egyesült Államok
 Buckeye (Arizona)
 Buckeye (Colorado)
 Buckeye (Indiana)
 Buckeye (Iowa)
 Buckeye (El Dorado megye, Kalifornia)
 Buckeye (Plumas megye, Kalifornia)
 Buckeye (Shasta megye, Kalifornia)
 Buckeye (Yolo megye, Kalifornia)
 Buckeye (Yuba megye, Kalifornia)
 Buckeye (Kansas)
 Buckeye (Kentucky)
 Buckeye (Missouri)
 Buckeye (Nyugat-Virginia)
 Buckeye (Washington)

Nevek
 Buckeye (vezetéknév)